Le tournoi de tennis de Perth est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1966 se dispute du 4 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Judy Tegart.

En double mixte, la paire Judy Tegart et Tony Roche enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Perth

dames 1966
Perth
Tennis en Australie en 1966
Janvier 1966